John Rigby (1942) brit alpesisíző, olimpikon
 John Rigby (1942–2022) ausztrál úszó, olimpikon